Ben Lomond může odkazovat k:

 Ben Lomond – hora na Skotské vysočině
 Austrálie
 Ben Lomond (Tasmánie) – hora v Tasmánii
 Ben Lomond National Park – národní park v Tasmánii
 Ben Lomond (Nový Jižní Wales) – město v Novém Jižním Walesu
 Nový Zéland
 Ben Lomond (Nový Zéland) – hora na Novém Zélandu
 Spojené státy americké
 Ben Lomond (Arkansas) – město v Arkansasu
 Ben Lomond (Kalifornie) – census-designated place v Kalifornii
 Ben Lomond (Utah) – hora v Utahu